

Населені пункти та їхні частини

 Цьосни — село в гміні Уязд Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Цьосни — село в гміні Зґеж Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Цьосни — село в гміні Вішнев Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Цьосни — частина села Кавенчин у гміні Мацейовіце Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Цьосни — колонія в гміні Зґеж Зґерського повіту Лодзинського воєводства

Примітки